Павел Петрович Анисимов:
 Анисимов, Павел Петрович (1928—2001) — советский государственный деятель.
 Анисимов, Павел Петрович (род. 1947) — председатель Астраханского областного Представительного собрания.